Хэ́нсфорд, Ха́нсфорд, Хе́нсфорд () — английская фамилия, реже — мужское имя. Со древнеанглийского языка переводится как «брод возле укреплённого храма».

Фамилия
  (1952—1995) — австралийский мото- и автогонщик.

Имя
  (род. 1936) — американский генерал, министр ВМС США (2003)
  (1924—2017) — американский актёр театра, кино и телевидения.
  (1817—1903) — австралийский морской капитан и бизнесмен.

Второе имя
 Джонсон, Памела Хэнсфорд (1912—1981) — английская писательница, драматург, поэтесса, литературный и социальный критик.

Прочее
 Хэнсфорд — округ в Техасе (США).
  —  ВМФ США, в строю в 1940-х гг.

См. также
 Хэнфорд

Примечания